William Nylander kan syfta på:

* William Nylander (1822–1899), finländsk botaniker
 William Nylander (född 1996), svensk-kanadensisk ishockeyspelare